Ри́нкс, Глафи́ра Адо́льфовна (Галина Галина; 1870—1942) — русская поэтесса, эссеистка, переводчица.
 Ринкс, Нико (род. 1962) — голландский спортсмен, гребец, призёр чемпионата мира по академической гребле 1994, 1995 годов.